Polyot Sirena (Cod IATA: 1U) este o linie aeriană rusă, cu sediul la Moscova. Activează și ca GDS (http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_reservations_system), prin intermediul paginii web http://www.polets.ru/. Folosește in acest scop sistemul automat de rezervare online JSC "Siren-Travel".

Linii aeriene deținute de guvern